Васи́лий Ива́нович Суво́ров:
 Суворов, Василий Иванович (1705—1775) — генерал-аншеф; отец А. В. Суворова.
 Суворов, Василий Иванович (ум. 1790) — генерал-майор, начальник Нерчинских заводов; двоюродный брат А. В. Суворова.
 Суворов, Василий Иванович (1921—1990) — Герой Советского Союза.